DDP er en forkortelse brugt i flere sammenhænge, herunder:

 Det Danske Pigespejderkorps, spejderkorps, der i 1973 blev lagt sammen med Det Danske Spejderkorps.
 Diamond Dallas Page, en amerikansk fribryder.
 Deutsche Demokratische Partei, et tysk politisk parti 1919-1933
 "Delivered Duty Paid", en leveringsterm efter Incoterms